Нова Голландія — широко розповсюджений багатозначний топонім і назва.

Топоніми і юрисдикції

Нідерландські колоніальні претензії 
 Нова Голландія — історична назва Австралії
 Нова Голландія — нідерландська колонія в Акадії в 1670-х
 Нова Голландія — землі вздовж північного узбережжя Бразилії, що впродовж другої третини 17 століття знаходилися під управлінням Голландської Вест-Індської компанії
 Нова Голландія — розповсюджена назва нідерландської колонії в Північній Америці, на території сучасних США

Росія 
 Нова Голландія — острів в дельті Неви в Санкт-Петербурзі
 Нова Голландія — найменування, дане голландськими картографами території між гирлом Печори та гирлом Обі. Назва фігурує на карті Нової Землі з Атласа ван Лоона () 1664 року видання

США 
 Нью-Голланд (Джорджія)
 Нью-Голланд (Іллінойс)
 Нью-Голланд (Огайо)
 Нью-Голланд (Південна Дакота)
 Нью-Голланд (Північна Кароліна)
 Нью-Голланд (Пенсільванія)

Інші країни 
 Нью-Голланд (Лінкольншир)
 Нью-Голланд (Ямайка)

Компанії 
 New Holland Agriculture — марка сільськогосподарської техніки компанії CNH, що входить до складу італійської групи Fiat
 New Holland Construction — марка будівельної техніки компанії CNH, що входить до складу італійської групи Fiat
 New Holland Machine Company — попередник компаній New Holland Agriculture і New Holland Construction
 New Holland Brewing Company — пивоварня та винокурня в місті Голланд, США
 New Holland Publishers — міжнародне видавництво книг і карт із головним офісом у Південній Африці та офісами у Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії

Інше 
 «Нова Голландія» () — колишня радіостанція морського штабу яка розміщувалась на острові Нова Голландія. Працювала в першій половині XX ст.

Див. також 
 Нові Нідерланди